Druhý ročník KHL (sezóna 2009/2010) byl zahájen 10. září 2009. Před touto sezónou zkrachoval tým Chimik Voskresensk a tak jej nahradil tým Avtomobilist Jekatěrinburg. V této sezóně došlo ke změně struktury ligy poté co na žádost některých týmů byly některé týmy přesunuty do jiných divizí (tabulka viz níže). Tuto sezónu KHL vyhrál tým Ak Bars Kazaň (vítěz Gagarinova poháru) a základní část soutěže vyhrál Salavat Julajev Ufa (vítěz Kontinentálního poháru).

Otevírací pohár 
V první hrací den každého mistrovství KHL je sehrán zápas mezi mistrem a vicemistrem z minulé sezóny, speciální takzvaný Otevírací pohár.

Zápas Otevíracího poháru v sezóně 2009/2010 se uskutečnil 10. září v Kazani mezi domácími držiteli Gagarinova poháru týmem Ak Bars Kazaň a Lokomotivem Jaroslavl, finalistou Gagarinova poháru v sezóně 2008-2009.

Účastníci v sezoně 2009-2010

Základní část

Západní konference

Bobrovova divize

Tarasovova divize

Východní konference

Charlamovova divize

Černyšovova divize

Play off

Pavouk

Kanadské bodování základní části

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky KHL
 sestavy týmů 

Sezóny KHL
Lední hokej v roce 2009
Lední hokej v roce 2010